Uma relação de paridade em respeito a altura, largura e comprimento das partes necessárias para compor um todo.

Em anatomia 
 Simetria bilateral: Uma das características mais utilizadas para descrever e classificar os seres vivos.

Em botânica 
 Simetria floral: Os três tipos de características utilizadas para classificar uma flor.

Em física 
 Simetria (mecânica quântica): As simetrias descrevem certas características que permanecem inalteradas na mecânica quântica.
 Simetria C: A simetria das leis da física sob uma conjugação de transformação de cargas.
 Simetria conformal: Uma simetria sob dilatação (invariância de escala) e sob as transformações especiais conformes.
 Simetria CP: Uma simetria quase exata das leis da natureza sobre o efeito da transformação entre partículas em antipartículas.
Simetria especular: Uma relação entre objetos geométricos chamados variedades de Calabi-Yau
 Supersimetria:  Uma simetria que relaciona uma partícula fundamental com um certo valor de spin com outras partículas.

Em matemática e estatística 
 Simetria (matemática): um tipo de invariância que ocorre em vários ramos da matemática.
 Simetria circular e esférica: Um campo bidimensional que pode ser expresso apenas como função da distância a um ponto central.
 Assimetria (estatística): falta de simetria em torno do valor central de uma distribuição

Em zoologia 
 Simetria radial: A característica de um eixo em que as partes se repetem em volta desse eixo quando passa através do animal.

Desambiguação
Simetria